Název Mrákotín nese více sídel:

 Mrákotín (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Mrákotín (okres Jihlava) – městys v okrese Jihlava

Externí odkazy